Бенавидес има више значења:

 Бенавидес, Морелос Уно (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бенавидес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бенавидес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бенавидес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бенавидес, Чарко Редондо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику